Vosmaer ist der Familienname folgender Personen:

 Arnout Vosmaer (1720–1799), niederländischer Naturforscher und Sammlungskurator
 Daniel Vosmaer (* 1622; † 1669 oder 1670), niederländischer Maler
 Gualtherus Carel Jacob Vosmaer (1854–1916), niederländischer Zoologe
 Jacob Woutersz Vosmaer (1574–1641), niederländischer Maler 
 Jan Hendrik Gabriel Vosmaer (1830–1885), niederländischer Zoologe
 Nicolaes Vosmaer (* vor 1629; † 1664), niederländischer Maler